Thura ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Thura (1700–1740), dänischer lutherischer Theologe und Literaturwissenschaftler  
 Christian Thura (1730–1787), dänischer Schriftsteller  

 Laurids de Thura (1706–1759), dänischer Architekt, siehe Laurids de Thurah

Siehe auch:
 Thuragimpel
 Tura